Con el término Kyo podemos referirnos a:
 Kyō: Significa literalmente Hoy en japonés (kanji 今日, hiragana きょう).
 Kyo: Significa literalmente Secreto en japonés.
 Kyo (banda): Grupo musical francés.
 Kyo Kusanagi: Personaje de la saga de juegos KOF.
 Kyo Sōma: Personaje del manga y anime Fruits Basket.
 Kyo: Vocalista de la banda japonesa Dir en grey.
 El demonio Kyo: Personaje del manga y anime Samurai Deeper Kyo.
 Kyo (Myoho renge kyo): Palabra del Sutra del Loto del Budismo Nichiren, Sutra que en chino-japonés recibe el nombre de Myoho renge kyo.
 Kiyomaro Takamine: Personaje del manga y anime Zatch Bell.

ja:京
zh:京